Голия може да се отнася за:

 Голия, планина в Сърбия
 Голия, планина в Черна гора
 Голия, планина в Босна